Les Sept Couleurs, roman de Robert Brasillach (1939)
 Les Sept Couleurs, maison d'édition fondée par Maurice Bardèche.